Cappuccini ima više značenja:
 Cappuccini, Arezzo
 Cappuccini, Benevento
 Cappuccini, Chieti
 Cappuccini, Cosenza
 Cappuccini, Macerata
 Cappuccini, Palermo
 Cappuccini, Perugia
 Cappuccini, Pesaro-Urbino
 Cappuccini, Pescara
 Cappuccini, Potenza
 Cappuccini, Rieti
 Cappuccini, Roma
 Cappuccini, Terni